

Codici 
 PAY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pamol (Malaysia)
 pay – codice ISO 639-3 della lingua pech

Acronimo 
 P.Ay – Premio Ayaaaak

Musica 
 PAY – gruppo musicale italiano

Altri progetti